Вторая хорватская футбольная лига 1993/1994 () — 3-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Статистика на сайте rsssf.com  

 

1993/1994
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1993 году
Спорт в Хорватии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994